Леппялампи — топоним:
 Леппялампи — озеро в Сортавальском районе Республики Карелия.
 Леппялампи — озеро в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Леппялампи — озеро в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Леппялампи — озеро в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Леппялампи — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.

Также это фамилия:

 Леппилампи, Микко

Примечания